Muhammad bin Tughluq (1325-1351), sultan van Delhi uit de Tughluq-dynastie;
Muhammad Shah II (1378-1397), Bahmani sultan;
Miran Muhammad Shah II (1566-1576), sultan van Khandesh uit de Faruqidynastie;
Ataullah Muhammad Shah II (1687-1698), sultan van Kedah.

Zie ook
Muhammad Shah